Nanguan peut faire référence à
 Nanguan, autre nom du Nanyin, un genre musical chinois ;
 Nanguan, un district chinois.